Osoby o tym nazwisku:
 Arkadiusz Kuzio-Podrucki – polski historyk, publicysta
 Eugeniusz Podrucki – polski inżynier kolejnictwa